Скаут Тейлор-Комптон (, настоящее имя Дезари Старр Комптон; род. , Лонг-Бич, Калифорния, США) — американская актриса кино и телевидения. Стала известной после исполнения роли Лори Строуд в ремейке фильмов «Хэллоуин» (2007) и «Хэллоуин 2» (2009).

Биография 
Дезари Старр Комптон родилась 21 февраля 1989 года в США. Её отец — один из известнейших в округе гробовщиков. Со стороны матери имеет мексиканские корни.

Близкая подруга актрисы Кристен Стюарт.

В августе 2005 года Скаут Тейлор-Комптон пропала без вести. Поначалу многие говорили, что актриса убежала из дома, но родные утверждали, что возможно это похищение. На поиски Скаут было брошено несколько полицейских и детективов. В результате оказалось, что актриса сбежала из дома.

Шесть лет встречалась с Энди Бирсаком, который написал про неё песню «The Mortician's Daughter».

Карьера 
Свою первую роль Скаут Тейлор-Комптон сыграла в 1993 году в сериале «Фрейзьер». Несмотря на то, что ей достался эпизодический образ, и она даже не была указана в титрах, Скаут решила, что хочет сниматься ещё. Из числа её первых работ можно выделить появления в гостевых ролях в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Элли МакБил» и «Зачарованные».

В 2000 году юная актриса начала сниматься в сериале «Девочки Гилмор». Далее последовало участие в сериалах «Женская бригада» и «Защитник». Самые яркие и талантливые роли она сыграла в фильмах «Американское преступление» и «Ночь без сна». Широкую известность получила, сыграв Лори Строуд в ремейке классического фильма ужасов «Хэллоуин» Роба Зомби, выпущенном в 2007 году — позже появилась в его продолжении, премьера которого состоялась в 2009 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки